Град обрече́нный — название нескольких художественных произведений. Может означать:
 «Град обреченный» — картина Николая Рериха 1914 года.
 «Град обреченный» — фантастический роман братьев Стругацких 1972 года.

Комментарий